Сталингра́дский край — административная единица на территории Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, существовавшая с 10 января 1934 года по 5 декабря 1936 года. Административный центр — город Сталинград.

Возник путём разделения Нижневолжского края на Сталинградский и Саратовский края. В Сталинградский край вошла территория бывших Астраханского, Камышинского, Сталинградского и Хопёрского округов, а также Калмыцкая автономная область.

22 октября 1935 Калмыцкая автономная область преобразована в Калмыцкую АССР.

5 декабря 1936 года край преобразован в Сталинградскую область и Калмыцкую АССР.

Административное деление 
По состоянию на 1934 года Сталинградский край включал:

Примечания

Ссылки